Финал Кубка УЕФА 1986 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1985/86, 15-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 30 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Ответный матч состоялся 6 мая на стадионе «Олимпиаштадион» в Западном Берлине. В матче встретились испанский «Реал Мадрид» и немецкий «Кёльн».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1985/1986

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1986
Кубок УЕФА
Апрель 1986 года
Май 1986 года
Лига Европы УЕФА 1986
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Международные спортивные соревнования в Западном Берлине
Международные соревнования по футболу в Испании
Спорт в Испании в 1986 году
Международные соревнования по футболу в Германии
Спорт в Германии в 1986 году
События 30 апреля
События 6 мая